Турнир BNP Paribas Masters 2013 года в мужском одиночном разряде проводится в 42-й раз. В основной сетке турнира 48 участников, 6 из которых прошли по результатам квалификации, ещё трое получили специальное приглашение от организаторов и один специальный пропуск.

Новак Джокович — победитель турнира; в финале серб обыграл прошлогоднего чемпиона - испанца Давида Феррера.

Посев 
Все сеянные участники начинали турнир со второго раунда.

  Рафаэль Надаль (Полуфинал)
  '''Новак Джокович (Титул)
  Давид Феррер (Финал)
  Хуан Мартин дель Потро (Четвертьфинал)
  Роджер Федерер (Полуфинал)
  Томаш Бердых (Четвертьфинал)
  Станислас Вавринка (Четвертьфинал)
  Жо-Вильфрид Тсонга ''(Второй раунд)

<li>  Ришар Гаске (Четвертьфинал)
<li>  Милош Раонич (Третий раунд)
<li>  Томми Хаас (Второй раунд)
<li>  Николас Альмагро (Третий раунд)
<li>  Джон Изнер (Третий раунд)
<li>  Ежи Янович (Третий раунд)
<li>  Жиль Симон (Третий раунд)
<li>  Фабио Фоньини (Второй раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 Сетка основного турнира 
 Сетка квалификации 

BNP Paribas Masters 2013